Dit is een lijst van kastelen in de Belgische provincie Namen. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel.

|-
| Kasteel van Anhaive || Jambes || Namen ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Annevoie|| Annevoie-Rouillon || Anhée ||  ||  ||  || tuinen ja ||
|-
| Château Royal d'Ardenne || Ciergnon || Houyet ||19e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel d'Arenberg || Marche-les-Dames || Namen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ave || Ave-et-Auffe || Rochefort ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Balâtre || Jemeppe-sur-Sambre || Jemeppe-sur-Sambre ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Baronville || Baronville (België) || Beauraing ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Barvaux-Condroz || Barvaux-Condroz || Havelange ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Bayard|| Dhuy || Éghezée ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Beauraing || Beauraing || Beauraing ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Château de Bellaire || Haltinne || Gesves ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Bioul || Bioul || Anhée ||17e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Blocqmont || Houx || Yvoir ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Bon Baron || Lustin || Profondeville ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Bonneville || Bonneville || Andenne || 17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Bormenville || Flostoy || Havelange ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Bossière || Mettet || Mettet ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Boussu-en-Fagnes || Boussu-en-Fagne || Couvin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Buresse || Hamois || Hamois ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Burmesse || Schaltin || Hamois ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Carondelet || Crupet || Assesse ||13e eeuw  || middeleeuwse donjon  ||  || ja  ||
|-
| Kasteel van Champion || Emptinne || Hamois ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Chérimont || Sclayn || Andenne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ciergnon || Houyet || Houyet ||19e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Corroy-le-Château || Corroy-le-Château || Gembloers ||13e eeuw  || middeleeuws kasteel ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Courrière || Courrière || Assesse ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Crèvecœur || Bouvignes-sur-Meuse || Dinant ||11e eeuw  || middeleeuwse kasteelruïne ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Dave || Dave || Flawinne || 18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Doyon || Flostroy || Havelange ||  ||  ||  ||  ||
|-
|| Kasteel Enhaive || Jambes || Jambes ||  ||  ||  ||  ||
|-
|| Kasteel van Evrehailles || Évrehailles || Yvoir ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fagnolle|| Fagnolle || Philippeville ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Falaën || Falaën || Onhaye  || 17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel La Falize || Rhisnes || La Bruyère ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Falnuée || Mazy || Gembloers || 13e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Faulx-les-Tombes || Faulx-les-Tombes || Gesves ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fenffe || Fenffe || Houyet || 16e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ferage || Mesnil-Église || Houyet || || ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fernelmont || Fernelmont || Fernelmont ||16e eeuw || 13e-eeuwse middeleeuwse donjon ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Flawinne || Flawinne || Namen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Florennes || Florennes || Florennes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fontaine || Anthée || Onhaye ||16e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fontaine || Emptinne || Hamois || 17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fooz || Fooz || Awans ||  ||  ||  ||  ||
|- 
| Château de la Forge || Anthée || Onhaye ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Franc-Waret || Franc-Waret || Fernelmont ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Freÿr || Freÿr || Hastière ||16e eeuw  ||  ||  || ja (enkel in weekend buiten zomer) ||
|-
| Kasteel Froidefontaine || Flostoy || Havelange ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Gravenkasteel van Rochefort || Rochefort || Rochefort ||11e eeuw  || middeleeuwse kasteelruïne ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Gaiffier || Houx || Yvoir ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Gesves || Gesves || Gesves ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Goyet || Mozet || Gesves ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Halloy || Halloy || Ciney || 18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Haltinne || Haltinne || Gesves ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Hanzinelle || Hanzinelle || Florennes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Harlue || Harlue || Bolinne ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Hauteroche || Dourbes || Viroinval ||  || middeleeuwse kasteelruïne  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Haversin || Haversin || Ciney ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Hérock || Ciergnon || Houyet ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Château d'Hodoumont || Jallet || Ohey ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Jannée || Pessoux || Ciney ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Jennevaux || Saint-Germain (België) || Éghezée ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Lamalle || Andenne || Andenne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij Laneffe || Laneffe || Walcourt ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne || Lavaux-Sainte-Anne || Rochefort|| 15e eeuw ||  ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Leignon || Ciney || Ciney ||19e eeuw  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Lesve || Lesve || Profondeville ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Licot || Nimes || Viroinval ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Loyers || Loyers || Namen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Maibelle || Florée || Assesse ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij van Maizeret || Maizeret || Andenne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij Marchand || Mozet || Gesves ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Marchovelette || Marchovelette || Fernelmont ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Masogne|| Pessoux || Ciney ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Mielmont || Onoz || Jemeppe-sur-Sambre ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Miranda || Celles || Houyet || 19e eeuw ||  || Gesloopt 2017 ||  ||
|-
| Château du Moisnil|| Maizeret || Andenne ||20e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Montaigle || Falaën || Onhaye ||14e eeuw  || middeleeuwse kasteelruïne ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Morialmé || Morialmé || Florennes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Mouffrin || Natoye || Hamois ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Citadel van Namen || Namen || Namen ||19e eeuw  ||  ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Namen || Namen ||Namen || || || || ||
|-
| Kasteelhoeve van Natoye || Natoye || Hamois ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Onthaine || Achêne || Ciney ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ostin || La Bruyère || La Bruyère ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Pesche || Pesche || Couvin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Petit-Leez || Grand-Leez || Gembloers ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Poilvache || Houx || Yvoir ||13e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Le Porcheresse || Porcheresse || Havelange ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ramezee || Barvaux-Condroz || Havelange ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Reux || Conneux || Ciney ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Revogne || Revogne || Beauraing ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Roly || Roly || Philippeville ||  || middeleeuwse kasteelhoeve ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ronchinne || Maillen || Assesse ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Rougemont || Profondeville || Profondeville ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Ry || Mohiville || Hamois ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Sainte-Marie || Beauraing || Beauraing ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Saint-Pierre || Beauraing || Beauraing ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Saint-Roch || Ciney || Ciney ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Samart || Samart || Philippeville ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Sart-Eustache || Sart-Eustache || Fosses-la-Ville ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Schaltin || Schaltin || Hamois ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Scy || Scy || Hamois ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Senzeille || Senzeille || Cerfontaine ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Seron || Forville || Fernelmont ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Skeuvre || Natoye || Hamois ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Sombreffe || Sombreffe || Sombreffe ||13e eeuw  || middeleeuws kasteel ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Sorinnes || Sorinnes || Dinant ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Spontin || Spontin || Yvoir ||13e eeuw||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Spy || Spy || Jemeppe-sur-Sambre ||  ||  ||  ||  ||
|-
| De oude Toren van Tamines || Tamines || Sambreville ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Tarcienne || Tarcienne || Walcourt ||  || middeleeuwse kasteelruïne ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Forges || Thon-Samson || Andenne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Thozée || Mettet || Mettet ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Burcht van Thy-le-Château || Thy-le-Château || Walcourt ||  ||  ||  || ja || 
|-
| Château de la Tour || Grand-Manil || Gembloers ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Tour à Filée || Goesnes || Ohey ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Trazegnies || Berzée || Walcourt  || 16e eeuw ||  ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Vêves || Celles || Houyet || 15e eeuw || middeleeuws kasteel ||  || ja (winter gesloten) ||
|-
| Kasteel van Vignée || Villers-sur-Lesse || Rochefort ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Vierves-sur-Viroin || Vierves-sur-Viroin || Viroinval ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Villers-lez-Heest || Villers-lez-Heest || La Bruyère ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Villers-sur-Lesse || Villers-sur-Lesse || Rochefort ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Vonêche || Vonêche || Beauraing ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Walzin || Dinant || Dinant ||20e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Weillen || Weillen || Onhaye ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

Zie ook
 Lijst van kastelen in België

 
Namen (provincie)
Kastelen